Párkány, város Szlovákiában
Párkány, épületszerkezeti elem